Толонский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Толонский наслег — в Ленском районе Республики Саха (Якутия).
 Толонский наслег — в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия).